

Plaatsen

Personen 
 Alex Kingston, een Britse actrice
 Sean Kingston, een Jamaicaans-Amerikaanse zanger

Overige 
 Kingston Technology, Amerikaans hardwarebedrijf
 Kingston Town, een single van de Engelse popgroep UB40